Franciaország
Quilly, település Ardennes megyében
Quilly, település Loire-Atlantique megyében